La saison 1938-1939 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les quatorze meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.

C'est le club d'Ujpest TE qui termine en tête du classement du championnat cette saison, avec un seul point d'avance sur le tenant du titre, le Ferencváros TC et trois sur le MTK Budapest. C'est le  de champion de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}
 Le Phöbus FC est dissous en fin de saison.

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

1938-1939 D1
Championnat Hongrie football 1938-1939 D1
Championnat Hongrie football 1938-1939 D1
Hongrie D1
Hongrie D1